(1905-?), boxeur français
 Jean-Jacques Gourdy (194-), ancien joueur de rugby français
 Marie-Laurence Nathalie Bunel-Gourdy (1961-), actrice française
Patronyme français